Cullinan steht für:
 Cullinan-Diamant, größter jemals gefundener Diamant
 Cullinan (Südafrika), Stadt in der Provinz Gauteng
 The Cullinan, Wolkenkratzerpaar in Hongkong
 Rolls-Royce Cullinan, Automodell

Cullinan ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonsus Cullinan (* 1959), irischer Bischof
 Thomas Cullinan (1862–1936), südafrikanischer Minenbesitzer, Namenspatron des Diamanten
 Thomas P. Cullinan (1919–1995), US-amerikanischer Schriftsteller und Dramatiker

Siehe auch:
 Cullinane